Collet (Belize)
 Collet (nazwisko)